Uefa Women's Champions League 2022/2023 är den 22:a säsongen av Uefa Women's Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering för damer, och den 14:e säsongen sedan turneringen bytte namn från Uefa Women's Cup.

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Champions Path

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

League Path

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Andra kvalomgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Uefa Champions League 2022/2023
 Uefa Europa League 2022/2023
 Uefa Europa Conference League 2022/2023

Källor
Officiell hemsida